Ruta 123 o Carretera 123 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 123, en la provincia de Corrientes.

España 
 N-123.

Carreteras por número